Talo és un aliment típic del País Basc i Navarra, similar a la coca tradicional d'Amèrica Central.
 Talo (historiador) fou un historiador del segle I dC que escrivia en grec koiné i del qui se'n coneixen pocs textos.